Peter Muller kan verwijzen naar:
 Peter Mueller - Amerikaans schaatser en schaatscoach
 Peter Müller - Duits jurist en politicus
 Peter J. Muller - Nederlands uitgever
 Peter Møller - Deens voetballer